Lacs (Indre), een gemeente in het Franse departement Indre
Lacs (district), een van de districten van Ivoorkust
Lacs (Togo), een van de prefecturen van Togo